Велеса — топоним и название сорта груши:
 Велеса — река в Тверской области России, приток Западной Двины;
 Велеса — посёлок в Западнодвинском районе Тверской области России;
 Велеса — сорт груши селекции ВСТИСП.